Дијана Шпорчић (Пула, 27. јануар 1951)  је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|3
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|3
|2
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|3
|1
|1
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|8
|6
|3
|17
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1973. || Позориште у кући (ТВ серија) || Бебина другарица
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || Булка
|-
| 1976. || Спиритисти (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Бештије  || /
|-
| 1977. || Више од игре (ТВ серија) || Надица
|-
| 1977. || Васа Железнова (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Тренер  || Косовиља
|-
| 1978. || Пучина (ТВ филм) || Катица, собарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Камионџије поново возе || Јулкица
|-
| 1984. || Камионџије опет возе (ТВ серија)  || Јулкица
|-
| 1984. || Давитељ против давитељa || Евгенија Послишковић
|-
| 1986. || Родољупци (ТВ филм) || Нанцика, жена Жутиловића
|-
| 1987. || Случај Хармс  || Жена полицајац
|-
| 1989. || Стремницка (ТВ филм) || Лул
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Ваљевска болница (ТВ филм) || Душанка
|-
| 1991. || Заборављени (ТВ серија) || Кућна помоћница
|-
| 1997. || Враћањe || Кларина другарица Ингрид
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Пуљани
Биографије живих особа